Die schwarze Spinne steht für:
 Die schwarze Spinne (Novelle), Erzählung von Jeremias Gotthelf (1842)

 Die schwarze Spinne (1921), Spielfilm von Siegfried Philippi
 Die schwarze Spinne (Singspiel), Singspiel von Josef Matthias Hauer (1932)
 Die schwarze Spinne (Oper), Oper von Heinrich Sutermeister (1936)
 Die schwarze Spinne (1983), Spielfilm von Mark Rissi

Siehe auch:
 Schwarze Spinne
 Black Spider